Улица Пу́рвциема — название улиц в городах Латвии:

 Улица Пурвциема в Риге;
 Улица Пурвциема в Айзкраукле.